Такахиса Фудзинами (; 13 января 1980, Йоккаити) — японский мототриалист, чемпион мира по мототриалу на открытом воздухе 2004 года, 5-кратный чемпион Японии по мототриалу.

Спортивная карьера 

Первые шаги в спорте сделал ещё ребёнком под руководством Томоюки Огавы, известного японского гонщика и друга его отца. Первый собственный мотоцикл подарил ему отец, когда Такахисе не исполнилось и трёх лет.

С начала 1990-х Фудзинами стартует в профессиональном триале. В 1990-м выгрывает Чемпионат мира по велотриалу (Biketrials World Championship) в самой младшей возрастной категории, а в 1995 году впервые становится чемпионом Японии по мототриалу. 

В 1996 году дебютировал в Чемпионате мире, а в 1997-м стал самым молодым в истории победителем этапа ЧМ. Позже пять ряд подряд становился в чемпионате вторым (1999—2003), каждый раз уступая Дуги Лэмпкину, но в 2004-м наконец стал первым в истории японским чемпионом мира по мототриалу. Впоследствии ещё не раз попадал в тройку призёров (дважды был вторым и семь раз третьим), но повторить свой чемпионский успех не сумел.

В сентябре 2021 года официально объявил об окончании гоночной карьеры. Сегодня занимает место руководителя команды Repsol Honda Trial.

Известен также под прозвищем Fujigas — комбинацией первой половины фамилии и слова «gas» («газ»).

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу на открытом воздухе

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях

Ссылки 
 Официальный сайт Такахисы Фудзинами
 Профиль Такахисы Фудзинами на сайте FIM
 Такахиса Фудзинами на Facebook
 Такахиса Фудзинами в Instagram
 Такахиса Фудзинами в Twitter

Примечания 

 Родившиеся 13 января
 Родившиеся в 1980 году
 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Японии
 Мототриалисты